Huggert kan som auktorsförkortning betyda:

 Lars Huggert
 L. Huggert

Robotskapade auktorsförkortningar